Deutsches Heer steht für:

 die Landstreitkräfte des Deutschen Reichs (Kaiserreich) von 1871 bis 1918, siehe Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich)
 die Landstreitkräfte des Deutschen Reichs (Weimarer Republik und Drittes Reich) von 1921 bis 1935, siehe Reichswehr
 die Landstreitkräfte des Deutschen Reichs (Zeit des Nationalsozialismus) von 1935 bis 1945, siehe Heer (Wehrmacht)
 die Landstreitkräfte der Bundesrepublik Deutschland seit 1955, siehe Heer (Bundeswehr)
 die Landstreitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik von 1956 bis 1990, siehe Landstreitkräfte der NVA